Le tournoi de tennis de Dallas est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1980 se dispute du 3 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Evonne Goolagong, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Billie Jean King et Martina Navrátilová.

Résultats en simple

Parcours 
31 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dallas
 Saison 1980 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1980
Dallas
Tennis aux États-Unis en 1980
Tennis en mars 1980